Il termine Cold Lake si può riferire a:

Geografia
 Cold Lake – grande lago in Alberta e Saskatchewan in Canada.
 Cold Lake –  cittadina canadese.
 CFB Cold Lake –  base aerea militare canadese.

Musica
 Cold Lake – album dei Celtic Frost.